Liste der Mitglieder des namibischen Nationalrats steht für:

 Liste der Mitglieder des namibischen Nationalrats (1. Parlament)
 Liste der Mitglieder des namibischen Nationalrats (2. Parlament)
 Liste der Mitglieder des namibischen Nationalrats (3. Parlament)
 Liste der Mitglieder des namibischen Nationalrats (4. Parlament)
 Liste der Mitglieder des namibischen Nationalrats (5. Parlament)
 Liste der Mitglieder des namibischen Nationalrats (6. Parlament)

Siehe auch:
 Liste der Mitglieder der namibischen Nationalversammlung